CSIF es una sigla que puede hacer referencia a:

 Central Sindical Independiente y de Funcionarios, sindicato español.
 Interleucina - 10, siglas en inglés de Factor inhibidor de síntesis de citocinas.

Siglas